Епархия Сибу () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Сибу, Малайзия. Епархия Сибу распространяет свою юрисдикцию на часть территории штата Саравака. Епархия Сибу входит в митрополию Кучинга. Кафедральным собором епархии Сибу является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
22 декабря 1986 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Adoranda Christi, которой учредил епархию Сибу, выделив её из архиепархии Кучинга.

Ординарии епархии 
 епископ Dominic Su Haw Chiu (22.12.1986 — 24.12.2011);
 епископ Joseph Hii Teck Kwong (24.12.2011 —).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Adoranda Christi

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Малайзии